Аббревиатура ISC может означать:
 Internet Systems Consortium — некоммерческая организация, занимающаяся поддержкой инфраструктуры сети Интернет
 Лицензия ISC
 International Science Council — Международный научный совет, создан в 2018 году на базе Международного совета по науке.
 INTERACTIVE Systems Corporation — американская компания, выпускающая программное обеспечение
 Invasive Species Compendium — научный справочник, интернет-ресурс с открытым доступом, по инвазивным видам растений и животных.